Golfclub Golfresidentie Dronten is een Nederlandse golfclub in Dronten-Zuid.

Eind 20ste eeuw is in Dronten een golfpark ontwikkeld, waarin zich 450 woningen en een 18-holes golfbaan bevinden. Iedere woning heeft twee speelrechten. Niet-bewoners kunnen buitenlid worden.

Het park is 86 hectare groot. De baan heeft de A-status van de Nederlandse Golf Federatie.

Externe link
 Officiële website

Dronten
Sportvereniging in Dronten
Bouwwerk in Dronten
Dronten